Стародубський полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця гетьманської України у 1654-1782 рр.
Стародубський полк (військове формування) — українське військове формування у 1784-1796 рр. і в 1917-му році.
 12-й драгунський Стародубський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.  Заснований у 1783 році з кадрів Стародубського козацького полка Війська Запорозького як кінний. Під час Наполеонівських війн: Стародубський драгунський полк.